Transpiration har flere betydninger:
Transpiration (botanik) – om planters vandtab
Transpiration (sved) – om dyrs og menneskers svedafgivelse